Вулиця Вишенського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Вишенського — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Вишенського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Вишенського — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей